

Codici 
 ATH – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Atene-Eleftherios Venizelos, in precedenza assegnato all'Aeroporto Internazionale Ellinikon
 ath – Codice ISO 639-2 e ISO 639-5 per le lingue athabaska

Geografia 
 Ath – città della provincia dell'Hainaut (Belgio)

Mineralogia 
 Ath – abbreviazione di antofillite

Note